Denumirea de Kamenița se poate referi la una din următoarele localități:

 Localități din Bulgaria:
 Kamenița, un sat în comuna Strumeani, regiunea Blagoevgrad;
 Kamenița, un sat în comuna Mirkovo, regiunea Sofia;
 Localități din Ucraina:
 Camenița (în ucraineană Kameaneț-Podîlskîi), oraș în regiunea Hmelnîțkîi.